ABA liga za sezonu 2017./18. je sedamnaesto izdanje Jadranske košarkaške lige, koje se igra na području srednje i jugoistočne Europe. Sudjelovalo je 12 klubova iz 6 država, a pobjednik lige je po prvi put postala "Budućnost VOLI" iz Podgorice.

Sustav  
Natjecanje ove sezone broji dvanaest sudionika, dva manje u odnosu na prošlosezonsko izdanje. Sustav je isti kao i prošle sezone, prva četiri najbolja tima plasiraju se u doigravanje (playoff). Posljednja momčad na kraju sezone bit će eliminirana u drugi rang istog natjecanja (2. ABA liga). U polufinalnim susretima igra se na dvije pobjede, dok u finalnim susretima na tri pobjede.

Sudionici  
  Igokea - Aleksandrovac - Laktaši
  Budućnost VOLI - Podgorica
  Mornar - Bar 
  Cedevita - Zagreb 
  Cibona - Zagreb 
  Zadar - Zadar
  MZT Skopje Aerodrom - Skoplje 
  Petrol Olimpija - Ljubljana 
  Crvena zvezda mts - Beograd 
  FMP - Beograd
  Mega Bemax - Beograd - Srijemska Mitrovica 
  Partizan NIS - Beograd 
 Mega Leks domaće utakmice igra u Srijemskoj Mitrovici, dok je klub registriran u Beogradu

Klupske informacije

Ligaški dio

Ljestvica

Rezultatska križaljka 
podebljan rezultat - igrano u prvom dijelu lige (1. – 11. kolo) 
rezultat normalne debljine - igrano u drugom dijelu lige (12. – 22. kolo)  

{| class="wikitable"  style="font-size: 85%; text-align: center"
!kratica !!klub !!  IGO !!  BUD !!  MOR !!  CED !!  CIB !!  ZAD !!  MZT !!  POL !!  CRZ !!  FMP !!  MEGA !!  PAR 
|-
|IGO ||align="left"| Igokea 
|bgcolor="gainsboro"| ||98:94 ||79:93 ||61:69 ||63:57 ||94:92 ||99:108 ||86:78 ||76:82 ||75:65 ||82:89 ||67:74 
|-
|BUD ||align="left"| Budućnost VOLI 
|81:59 ||bgcolor="gainsboro"| ||79:70 ||66:60 ||71:62 ||87:85 ||104:62 ||88:66 ||92:86 ||87:64 ||84:64 ||86:79 
|-
|MOR ||align="left"| Mornar 
|87:83 ||87:81 ||bgcolor="gainsboro"| ||89:94 ||78:82 ||80:70 ||106:75 ||101:81 ||74:82 ||73:81 ||87:83 ||83:81 
|-
|CED ||align="left"| Cedevita 
|79:84 ||76:71 ||99:74 ||bgcolor="gainsboro"| ||91:68 ||102:101 p ||77:65 ||84:60 ||79:74 ||74:67 ||75:73 ||85:75 
|-
|CIB ||align="left"| Cibona 
|87:86 ||87:93 ||79:82 ||100:94 p ||bgcolor="gainsboro"| ||78:80 ||77:92 ||96:85 ||87:93 ||84:85 p ||95:93 ||74:90 
|-
|ZAD ||align="left"| Zadar 
|82:76 ||78:69 ||77:83 ||76:92 ||79:73 ||bgcolor="gainsboro"| ||105:80 ||97:77 ||76:88 ||83:77 ||95:91 ||97:104 
|-
|MZT ||align="left"| MZT Skopje Aerodrom 
|68:77 ||71:93 ||69:72 ||64:85 ||76:83 ||80:85 ||bgcolor="gainsboro"| ||55:96 ||58:92 ||67:72 ||76:92 ||92:89 
|-
|POL ||align="left"| Petrol Olimpija 
|95:93 p ||79:88 ||64:67 ||65:64 ||78:80 ||90:85 ||94:85 ||bgcolor="gainsboro"| ||73:82 ||73:64 ||69:76 ||89:87 p 
|-
|CRZ ||align="left"| Crvena zvezda mts 
|85:80 ||75:79 ||88:77 ||82:66 ||107:69 ||97:67 ||112:73 ||80:76 ||bgcolor="gainsboro"| ||84:77 ||90:80 ||86:74 
|-
|FMP ||align="left"| FMP Beograd 
|95:73 ||76:93 ||79:84 ||71:80 ||99:79 ||91:76 ||100:72 ||81:86 ||77:100 ||bgcolor="gainsboro"| ||96:88 ||83:71 
|-
|MEGA ||align="left"| Mega Bemax 
|99:87 ||83:94 ||91:70 ||77:81 ||95:88 ||71:73 ||106:77 ||77:86 ||85:90 ||74:72 ||bgcolor="gainsboro"| ||89:102 
|-
|PAR ||align="left"| Partizan NIS 
|117:104 ||94:83 ||93:98 ||82:92 ||80:69 ||95:87 ||112:94 ||77:78 ||84:100 ||87:84' ||89:73 ||bgcolor="gainsboro"| 
|}Ažurirano 10. svibnja 2018

Doigravanje 
Poluzavršnica se igra kao best of three serija (pobjednik momčad koja prije ostvari dvije pobjede), a završnica se igra kao best-of-five serija (pobjednik momčad koja prije ostvari tri pobjede). 
 - domaća utakmica za klub1 
 - gostujuća utakmica za klub1

Povezni članci 
 službene stranice
 ABA liga, eurobasket.com
 Kvalifikacije za Drugu ABA ligu 2017.
 Druga ABA liga 2017./18.
 Superkup ABA lige 2017. 
 ULEB Euroliga 2017./18. 
 ULEB Eurocup 2017./18.
 Premijer košarkaška liga 2017./18.

Izvori 
 
 aba-liga.com, ABA liga 2017./18., raspored i rezultati, pristupljeno 10. svibnja 2018. 
 aba-liga.com, ABA liga 2017./18., ljestvica, pristupljeno 10. svibnja 2018. 
 sportnet.hr, ABA liga 2017./18., rezultati, pristupljeno 10. svibnja 2018. 
 sportnet.hr, ABA liga 2017./18., ljestvica, pristupljeno 10. svibnja 2018. 
 eurobasket.com, ABA League Games / Schedule (2017-2018), pristupljeno 10. svibnja 2018. 
 scoresway.com, Adriatic League 2017./18., pristupljeno 10. svibnja 2018. 
 

2017-18